Jordan Clarke peut désigner :
 Jordan Clarke (né en 1991), footballeur anglais ;
 Jordan Clarke (né en 1990), athlète américain.